Melville-sziget (Ausztrália) 
Melville-sziget (Kanada)